Seeschlacht bei Fehmarn steht für:

 Seeschlacht bei Fehmarn (1644)
 Seeschlacht bei Fehmarn (1715)

Gelegentlich wurde auch die 1644 zwischen Fehmarn und der Kieler Förde geschlagene Seeschlacht auf der Kolberger Heide als Seeschlacht von Fehmarn bezeichnet.